Катерини () — община (дим) в Греции на побережье залива Термаикос в периферийной единице Пиерия в периферии Центральная Македония. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 681,863 квадратного километра. Плотность 125,91 человека на квадратный километр. Административный центр — Катерини. Димархом на местных выборах 2019 года избран  ().

Сообщество Катерини () создано в 2018 году (). В 1929 году () создана община Катерини. В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине присоединены упразднённые общины Коринос, Паралия, Петра, Пиерия и Элафос.

Община Катерини делится на 6 общинных единиц.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Центральная Македония